Gabriel Wajoka – calciatore francese
 Gabriel Wajoka – ex calciatore francese
 Jean Christ Wajoka – calciatore francese
 Pierre Wajoka – ex calciatore francese